Binsheim ist Ortsname von
Binsheim, Ortsteil von Baerl, einem Stadtteil von Duisburg
Binsheim, Ortsteil der Gemeinde Walzbachtal, Baden-Württemberg
Siehe auch:
Bintzheim